Я́ношшоморья () — город в медье Дьёр-Мошон-Шопрон в Венгрии. Расположен в 5 км от Андауского моста на границе с Австрией.

Население — 5998 человек (2001). Площадь города — 148,98 км². Плотность населения — 40,26 чел./км².

Почтовый индекс — 9241. Телефонный код — (+36)96.

Галерея

Население

Литература

Примечания

Ссылки
 
 Официальный сайт

Города Венгрии